Priekule puede referirse a:

 Municipio de Priekule, un municipio de Letonia;
 Priekule (Letonia), villa capital de dicho municipio;
 Priekulė, localidad de Lituania perteneciente al distrito de Klaipėda.